Saint-Urcisse (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Urcisse (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje